Panaulix är ett släkte av steklar. Panaulix ingår i familjen vedlarvsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vedlarvsteklar
Panaulix